Jacques Charpentier peut désigner :
 Jacques Charpentier (1524-1574), docteur en philosophie et en médecine français ;
 Jacques Charpentier de Boisgibault (1721-1794), magistrat français ;
 Jacques Charpentier (1881-1974), avocat français ;
 Jacques Charpentier (1933-2017), compositeur et organiste français.